Marcotte ist der Familienname folgender Personen:

 Amanda Marcotte (* 1971), US-amerikanische Bloggerin und Feministin
 Bruno Marcotte (* 1974), kanadischer Eiskunstläufer
 Charles Marcotte (1844–1901), kanadischer Politiker
 Don Marcotte (* 1947), kanadischer Eishockeyspieler
 Eric Marcotte (* 1980), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Félix Marcotte (1865–1953), französischer Segler
 François Arthur Marcotte (1866–1931), kanadischer Politiker
 Leon Marcotte (1824–1887), französischer Architekt und Innenausstatter
 Myriam Marcotte (* 1992), kanadische Fußballschiedsrichterin
 Pierre-Léandre Marcotte (1837–1899), kanadischer Politiker